Пассаж ( — проход):
 Пассаж — здание, крытая галерея  рядом с магазином (лавок), имеющая выходы на параллельные улицы:
 «Пассаж», в Санкт-Петербурге — один из старейших универмагов Восточной Европы;
 «Пассаж» — торговые ряды и гостиница в Одессе.
 «Пассаж»  — в Киеве
 «Пассаж»  — гостиница в Вологде
 Пассаж — странный и неожиданный случай (устар.).
 Пассаж — связный отрывок какого-либо текста.
 Пассаж — один из основных элементов высшей школы верховой езды.
 Пассаж — музыкальный приём.
 Пассаж — прививка бактерии или вируса от одного животного другому.
Пассаж — единичная операция пассирования клеток в процессе их культивации.
Пассаж — странное, неожиданное высказывание, часто пространное или эмоциональное.
Пассаж — в рабочем киносценарии - незначительная сцена перемещения актеров.
Пассаж — отход кишечных газов, мочи и др.

См. также 
 Passage